Савинкова — женская форма русской фамилии . Савинкова, Галина Михайловна (род. 1953) — советская легкоатлетка, метательница диска.
 Савинкова, Людмила Петровна (род. 1936) — советская художественная гимнастка.

 Другое 
 Савинкова — река в Тюменской области.